Calf Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Calf Lake (Alaska)
 Calf Lake (Florida)
 Calf Lake (Kalifornien)
 Calf Lake (Louisiana)
 Calf Lake (Minnesota)